Шкурова — жіночий варіант прізвища Шкуров

 Шкурова Валентина Миколаївна (1902—1976) — радянська громадська діячка, Герой Соціалістичної Праці.
 Шкурова Тетяна Іванівна — заслужений працівник освіти культури України.

 Шкурова — річка в Україні, у Кельменецькому районі Чернівецької області.

Примітки